FSRU steht als Abkürzung für:

 Floating Storage and Regasification Unit, Tanklagerschiffe oder stationäre schwimmende LNG-Terminals mit Regasifizierungsanlagen, siehe Flüssigerdgasterminal #Anlandeterminal
 Free State Rugby Union, siehe Free State Cheetahs

Abkürzung